Diamante kan syfta på:

 Diamante (fribrottare) (1992–), en mexikansk fribrottare eller luchador

Geografi

Antarktis 

 Diamante (bergskedja),

Argentina 

 Departamento de Diamante, kommun, Entre Ríos, 
 Diamante (kommunhuvudort), Entre Ríos,

Brasilien 

 Diamante (kommun), Paraíba,

Italien 

 Diamante, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar